Маріана Дуке-Маріньо (ісп. Mariana Duque Mariño, ісп. вимова: [maˈɾjana ˈðuke maˈriɲo], нар. 12 серпня 1989) — колишня колумбійська тенісистка.
 Іван Дуке Маркес (ісп. Iván Duque Márquez; нар. 1 серпня 1976, Богота) — президент Колумбії з 7 серпня 2018 року.
 Педро Франсіско Дуке, Педро Франсіско Дуке Дуке (ісп. Pedro Francisco Duque Duque) — перший іспанський астронавт, здійснив два космічних польоти.

 Вільянуева-дель-Дуке (ісп. Villanueva del Duque) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Андалусія, у провінції Кордова.
 Еррера-дель-Дуке (ісп. Herrera del Duque) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Естремадура, у провінції Бадахос.
 Інохоса-дель-Дуке (ісп. Hinojosa del Duque) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Андалусія, у провінції Кордова.